Die ukrainische 6-Red-Snooker-Meisterschaft 2015 war ein Snookerturnier in der Variante 6-Red-Snooker, das vom 18. bis 19. April 2015 im BK Lider in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde Serhij Issajenko, der sich im Finale gegen Witalij Pazura mit 5:4 durchsetzte. Andrij Senyk und Serhij Petrasch belegten den dritten Platz. Beste Teilnehmerin war Marija Butscharska, die im Viertelfinale gegen Andrij Senyk ausschied.

Modus 
Die 32 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Kiew